Ezcaray (baskiska: Ezkarai) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ezcaray ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ezcaray är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Ezcaray ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Ezcaray. Runt Ezcaray är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santo Domingo de la Calzada,  km norr om Ezcaray. I omgivningarna runt Ezcaray växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien